Die Hawaii Open 2016 waren ein Tennisturnier der WTA Challenger Series 2016. Das in der Vorstadt Waipahu, Honolulu County, Hawaii, erstmals ausgetragene Hartplatzturnier der Kategorie Challenger fand vom 21. bis 27. November 2016 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Hawaii Open 2016 fand am 20. und 21. November 2016 statt. Ausgespielt wurden zwei Plätze für die Teilnahme am Hauptfeld des Turniers.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den Hawaii Open 2016 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spielerinnen, die über die Qualifikation ins Hauptfeld kamen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelwettbewerb galten pro Spielerin.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website des Turniers
 
 

WTA Challenger Series 2016
Tennisturnier in Honolulu
Sportveranstaltung in Australien und Ozeanien